The Butterfly – film del 1912 diretto da Robert Goodman
 The Butterfly – film del 1914 diretto da Thomas Ricketts (Tom Ricketts)
 The Butterfly – film del 1914 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 La farfalla... la donna (The Butterfly) – film del 1915 diretto da O.A.C. Lund
 The Butterfly – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The Butterfly – documentario del 1924 diretto da Louis H. Tolhurst
 The Butterfly (Nabi) – film del 2001 diretto da Moon Seung-wook